«Jerk It Out» — сингл шведской группы Caesars. Он был выпущен в апреле 2003 как главный сингл с их альбома Love for the Streets; также песня была использована в FIFA Football 2004.

Список композиций

Издание 2003 года 

CD

7"

Издание 2005 года 

CD

7"

Чарты 
После выпуска в 2003 году песня появилась только в UK Singles Chart на 60-й позиции. Она была перевыпущена в 2005 и появилась на их альбоме в том году, Paper Tigers. Перевыпущенная песня достигла места #8 в UK Singles Chart, #70 в Billboard Hot 100 и #40 в чарте Billboard Modern Rock Tracks.

Наивысшие позиции в чартах по странам

Примечания

Ссылки 
Allmusic — Jerk It Out

Синглы 2003 года